pan-, een voorvoegsel dat 'geheel' betekent
 Pan (mythologie), een god uit de Griekse mythologie
 Pan (maan), een maan van Saturnus vernoemd naar de Griekse god
 Pan (achternaam) 潘, een Chinese achternaam
 Pan (voorwerp), een keukenvoorwerp om iets in te koken
 Pan (genus), een geslacht van mensapen waartoe de chimpansee en de bonobo behoren
 De Pan (Katwijk), een buurtschap in het Zuid-Hollandse Katwijk
 Pan (band), een band uit Turkije
 Pan (Dragon Ball), een fictieve figuur uit de anime-serie DragonBall GT
 Pan (nieuwslezer), een Linux-nieuwsgroepclient
 Pan (roman), de titel van een boek geschreven door Knut Hamsun
 Pan (Merikanto), een symfonisch gedicht van Aarre Merikanto
 Pan (1922), een Noorse film uit 1922
 Pan (1962), een Nederlandse film uit 1962 van Herman van der Horst
 Pan (2015), een Amerikaanse film uit 2015
 Pan (automerk), een Duits automerk
 Pan (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 Honda Pan-European, een Japanse motorfiets

Andere betekenissen voor pan:
 Dakpan, meestal van klei gebakken dakbedekking
 Duinpan, een door duinen omgeven dal
 volkse uitdrukking voor schedeldak

 PAN Amsterdam, een kunst- en antiekbeurs
 Portable Antiquities Netherlands, een database waarin vondsten van particulieren door hen kunnen worden opgeslagen en gepubliceerd
 PAN (weekblad), een Franstalig-Brussels satirisch weekblad
 PAN (tijdschrift), Berlijns jugendstiltijdschrift voor kunst en literatuur (1895-1900)
 Pesticide Action Network, een milieuorganisatie
 PAN (Curaçao), een politieke partij in Curaçao
 Nationale Actiepartij oftewel Partido Acción Nacional, een politieke partij in Mexico
 Nationale Vooruitgangspartij oftewel Partido de Avanzada Nacional, een politieke partij in Guatemala 
 Nationale Mandaatpartij oftewel Partai Amanat Nasional, een politieke partij in Indonesië
 Personal area network, een computernetwerk
 Polyacrylonitril, een polymeer
 Polyarteriitis nodosa, een ziekte